Öttinger steht für:
 Friedrich XII. (Hohenzollern) (vor 1401–1443), genannt „der Öttinger“
 Konrad Öttinger (16. Jh.), deutscher Theologe und Reformator

Siehe auch:
 Oetinger
 Oettinger
 Ottinger
 Oetting
 Ötting